Wesierski ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Belina-Wesierski (1812–1875), preußischer Grundbesitzer und Politiker
 Franz von Tessen-Wesierski (1869–1947), deutscher römisch-katholischer Theologe und Priester
 Kasia Gruchalla-Wesierski (* 1991), kanadische Ruderin